Isdanskonkurrencen ved vinter-OL 2018 blev afholdt den 19. februar og 20. februar 2018 på Gangneung Ice Arena i Gangneung, Sydkorea.

Det korte program blev afholdt den 19. februar og det frie program blev afholdt den 20. februar.

Program 
Alle tider er (UTC+9).

Resultater

Kortprogram

Friprogram 
<small>

Totalt

Referencer 

Isdans